Fürstenhaus steht für folgende Repräsentationsgebäude:

 Fürstenhaus (Berlin), Gästehaus der brandenburgischen Kurfürsten und preußischen Könige
 Fürstenhaus (Leipzig), Renaissancebau
 Fürstenhaus Weimar, ehemaliges Schloss, Parlaments- und Regierungsgebäude, heute Hochschule für Musik Franz Liszt
 Fürstenhaus (Opole) in Polen
 Fürstenhaus von Heliopolis, ein Teil des Re-Tempels im altägyptischen Heliopolis
 Fürstenhaus Herrenhausen-Museum, ein Museum im Besitz der Welfenfamilie in Hannover

Siehe auch:
 Fürstenberg (schwäbisches Adelsgeschlecht) (ein „Fürstenhaus“)
 Haus Reuß (ein „Fürstenhaus“)
 Fürstenhäusle (historisches Gebäude und Museum in Meersburg)
 Fürstliches Haus (Begriffsklärung)
 Völklingen #Fürstenhausen (Ortsteil)
 Fürstenhof (Begriffsklärung)